Лехте Хайнсалу (; ) — эстонская писательница и политик.
Является одним из представителей эстонской общественности, подписавших т. н. «Письмо 40». Она принадлежит к «Клубу 20 августа», который объединил депутатов Верховного Совета Эстонской Республики 20 августа 1991 года в принятии решения о восстановлении независимости Эстонской Республики. Почётный гражданин Тарту.

Биография 
Родилась 31 октября 1938 года в муниципалитете Хааслава, Тартуский уезд.

В 1956 году окончила Тартускую среднюю школу № 2, а в 1961 году — факультет истории и изучения языка в Тартуском государственном университете по эстонской филологии. С 1958 года является членом Союза писателей Эстонии.
В эпоху Эстонской ССР Лехте Хайнсалу работала в газете «Эдаси», позже она работала на Тартуском машиностроительном заводе и преподавала свой родной язык в нескольких школах Тарту. Также в течение восьми лет она работала в ETV Tartu и являлась автором сценария нескольких сериалов (например, «Lapsesuu»). 

В 1980 году оказалась среди подписантов «Письма сорока».

С 1981 по 1990 год возглавляла Тартуское отделение Союза писателей Эстонии . В 1993—2003 преподавала стилистику в Духовной академии в Тарту.

Опубликовала множество сборников стихов, романов и детских книг и получила многочисленные литературные призы.

Политическая деятельность 
К 1980 году Лехте Хайнсалу написала более 40 книг и сборников стихов, кроме того с 1990 по 1992 год была членом Верховного совета Эстонской Республики, председателем Комитета по социальным вопросам, а также заместителем председателя Фонда прав граждан Конституционного собрания. Лехте Хайнсалу была среди 69 членов Верховного совета Эстонской Республики, которые 20 августа 1991 года проголосовали за Решение о национальной независимости Эстонии.

Сборники стихов 
 1957 «Блошиный цветок»
 1960 «Цветочные маяки»
 1966 «Рожь в голове»
 1972 «Изнутри»
 1973 «Время в песчаной буре» (сонеты)
 1974 «Подземные воды» (баллады)
 1980 «Единственная ночь» (сборник)
 1986 «Приходите посмотреть на железную луну»
 1989 «Taped Party» (песни)
 1994 «Длинный Герман»
 2003 «Дети, летающие на ветру», избранные стихи (в том числе неопубликованные стихи)
 2008 «Будущее прошлого» (стихи, основанные на Ветхом Завете)
 2008 «Пение» (сборник)
 2009 Максимини
 2011 «Свадьбы или свободы Прийи». Документальная баллада . (Восстановление национальной независимости Эстонии). — Творчество 2011, 8, с. 
 2013 «Без внимания»
 2014 «Мир закончился»
 2016 «Официант», «Вечер»,

Детские книги 
 1971 «Когда я один»
 1972, 1990 «10 тортов»
 1973 «Большой брат Мати и Маленькая сестра Кати»
 1974 «Аннед и Марс»
 1984 «Ребенок хочет разогнать класс»
 1992 «Тщеславие»
 1994 «Вы еще боитесь жабы?»
 1994 «Пиккурилли»
 1995 «Винный завод»
 1997 «Из уст в уста»
 1997 «Jette»
 1998 «Пимми»
 1999 «Семь шляп»
 2003 «Школа — это двоеточие»
 2003 «Саншайн»
 2003 «Маленький гигант»
 2005 «Леммико, старший сын»
 2004—2006 учебник для детских садов и начальных классов «Я сам» (12 книг + карточная игра «Jonnakas Jott»)
 2007 «Мастер Великого Шва»
 2007 «Слепой охранник»
 2008 «Маленький белый»
 2008 «Dogfight»
 2009 «Играть во что-то»
 2011 «Вызов»
 2011 «Одиннадцать к одному» (сборник книг, посвященных внукам)
 2015 «Три леопарда»
 2016 «Три тысячи мехов и смелых»

Премии и награды 
 1981 — Награда журнала «Looming»
 1983 — Литературная премия им. Эдуарда Вильде
 1985 — Награда журнала «Looming»
 1987 — Награда Ф. Тугласа Новелла
 1992 — Поэтическая премия К. Э. Соуди
 1996 — Конкурс романа Эстонии, второй приз
 1998 — Литературный приз им. Эдуарда Вильде
 2000 — Премия 3-го Эстонского национального конкурса.
 2001 — Орден Белой звезды 5-ой степени
 2002 — Национальный орден 4-ой степени
 2006 — Орден Государственного герба III класса
 2012 — Почётный гражданин Тарту
 2012 — Великий Сочельник BG Forselius Society
 2015 — Почётный опекун Общества Ванемуйне

Примечания

Ссылки 

Эстонские писатели
Народные депутаты Эстонской ССР
Почётные граждане Тарту